Leonid Sluzki ist der Name folgender Personen:

* Leonid Eduardowitsch Sluzki (* 1968), russischer Politiker
 Leonid Wiktorowitsch Sluzki (* 1971), russischer Fußballspieler und -trainer